Хинов (, ) — город в районе Табор Южночешского края Чехии.

Находится в 10 км от г. Табор. Общее число постоянных жителей на 31 декабря 2014 года — 2426 человек, из которых 1172 мужчины и 1254 женщины.

Части города 
В составе города пять административных частей:
 Хинов,
 Загостице,
 Клужовице,
 Велмовице,
 Добронице у Хинова.

История 

Первое письменное упоминание о Хинове встречается в «Чешской хронике» Козьмы Пражского, где информация о Хинове датируется 981 годом. Здесь князем Славником был построен небольшой град для защиты от австрийцев. Крепость стояла на месте современного замка на мысе, защищенном с трёх сторон речками и заболоченной местностью. История Палацкого упоминает Хиновский округ, который был одним из крупнейших в стране в X веке.

Достопримечательности 
 Природный парк Туровецкий лес (Turovecký les)
 Руины готического замка Кози-Градек
 Хиновская пещера (Chýnovská jeskyně)
 Костёл св. Троицы XIV века.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт Хинова